Cerkiew Ikony Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość” w Petersburgu – cerkiew prawosławna w Petersburgu, położona przy prospekcie Obuchowskoj Oborony 24
 Cerkiew Ikony Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość” w Petersburgu – prawosławna cerkiew w Petersburgu, w eparchii petersburskiej